Янко Типсаревич (, 22 червня 1984) — сербський тенісист. 

Найбільшим успіхом Типсаревича станом на листопад 2011 була перемога в складі збірної Сербії у кубку Девіса 2010 року. Восени 2011 Типсаревич увійшов у першу десятку рейтингу ATP. 

Грати в теніс Янко розпочав з 6 років. На юніорському рівні він виграв Відкритий чемпіонат Австралії 2001 року. У тому ж році, який він завершив на другому місці юніорської класифікації, Типсаревич уперше зіграв за збірну Югославії у кубку Девіса і виграв перший турнір із серії ф'ючерз серед дорослих. У турнірах ATP Янко виступає з 2003 року. Найбільші успіхи прийшли до нього в сезонах 2010 та 2011 років.

Примітки 

 
Сербські тенісисти
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2008
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2012
Переможці юніорського Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу
Югославські тенісисти